Nazanin () ist ein persischer weiblicher Vorname mit der Bedeutung „entzückend, lieblich, reizvoll; feinfühlig, zart; schön; die Reizende“.

Namensträger 

 Nazanin Afshin-Jam (* 1979),  kanadische Menschenrechtlerin und Sängerin iranischer Herkunft
 Nazanin Boniadi (* 1980), britische Schauspielerin iranischer Herkunft
 Nazanin Vaseghpanah (* 1987), schwedische Fußballspielerin iranischer Herkunft
 Nazanin Aghakhani (* 1980), österreichische Musikerin iranischer Herkunft
 Nazanin Zaghari-Ratcliffe (* 1978), britisch-iranische Journalistin

Siehe auch 
 Nazan

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Persischer Personenname